Druga hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2012./13. je igrana u tri skupine - Sjever, Zapad i Jug te je u njoj sudjelovao ukupno 31 klub.

Ljestvice

Sjever

Zapad

Jug

Poveznice 
 1. HRL 2012./13.
 3. HRL 2012./13.
 Hrvatski kup 2012./13.

Izvori 
 hrs.hr, 2. HRLŽ Sjever 2012./13.
 hrs.hr, 2. HRLŽ Zapad 2012./13.
 hrs.hr, 2. HRLŽ Jug 2012./13.

2012-13
ž-2